Световното първенство по ски алпийски дисциплини през 1962 се провежда между 11 и 18 февруари 1962 в Шамони, Франция. 

Това е най-успешното световно първенство за австрийските скиори, които печелят общо петнадесет медала, от които шест златни.

Резултати

Мъже

Спускане

Слалом

Гигантски слалом

Комбинация

Жени

Спускане

Слалом

Гигантски слалом

Комбинация

Класиране по медали

Външни препратки 
 Резултати от сайта на ФИС

Източници 

1962